Saint-Eustache – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Saint-Eustache – miejscowość i gmina we Francji